Fortitude – album dei Gojira del 2021
 Fortitude – serie televisiva del 2015
 Fortitude Valley – distretto di Brisbane